

Astronomia
 59388 Monod – asteroide della fascia principale

Persone
 Jacques Monod – biologo e filosofo francese
 Lucien Hector Monod – pittore e incisore francese
 Raphaëlle Monod – ex sciatrice freestyle francese